Overpowered (album), het tweede soloalbum van Ierse zangeres Róisín Murphy
 Overpowered (lied), een nummer van Róisín Murphy op het gelijknamige album